Мануэль Кларес Гарсия (; 23 февраля 1948, Мадрид) — испанский футболист.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
  «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании (1): 1977/78

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на BDFutbol 
Профиль на National Football Teams

Футболисты Испании
Игроки ФК «Кастельон»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки сборной Испании по футболу